Святой Григорий может означать:

 Григорий (ум. 1193) — архиепископ Новгородский и Псковский, православный святой, святитель.
 Григорий из Сполето (ум. 304) — священномученик из Сполето, православный и католический святой.

 Григорий I (ум. 593) — патриарх Антиохийский и всего Востока (573—593), православный святой, святитель.
 Григорий I Двоеслов (ок. 540 — 604) — папа римский (590—604), латинский великий Учитель Церкви, православный святой.
 Григорий III (690—741) — папа римский с 731 по 741, католический святой.
 Григорий IV — епископ Остии, бенедиктинец, католический святой XI века.
 Григорий VII (1020/1025 — 1085) — папа римский с 1073 по 1085, католический святой.

 Григорий Богослов Назианзин — православный святой, великий Учитель Церкви.
 Григорий Декаполит (ум. 816 или 841—842) — христианский подвижник VIII—IX веков, аскет, православный святой, преподобный.
 Григорий Иконописец (ум. 1074 или 1105) — инок Киево-Печерского монастыря, православный святой, преподобный.
 Григорий Назианзин Старший (ум. 374) — епископ Назианзский, отец Григория Богослова, христианский святой, святитель.
 Григорий Никомидийский (ок. 1190 — 1240) — греческий православный иеромонах, аскет, православный святой, преподобный.
 Григорий Нисский (ок. 335 — 394) — православный святой.
 Григорий Омиритский (ум. ок. 560) — христианский святой, святитель, чудотворец.
 Григорий Палама (1296—1359) — архиепископ Фессалоникийский, христианский мистик, византийский богослов и философ, систематизатор и создатель философского обоснования исихазма, Отец Церкви, православный святой.
 Григорий Пельшемский, Вологодский (1315—1442) — основатель Пельшемского монастыря, православный святой, преподобный
 Григорий Печерский (ум. 1093) — инок Киево-Печерского монастыря, православный святой, преподобномученик, чудотворец.
 Григорий Премудрый (ум. 1416) — епископ Ростовский, Ярославский и Белоезерский, православный святой, святитель.
 Григорий Просветитель (ок. 252 — 326) — просветитель Армении, первый католикос всех армян, православный святой.
 Григорий Синаит (ок. 1268 — 1346) — православный святой, преподобный.
 Григорий Турский — епископ Турский VI века, католический святой.
 Григорий Чудотворец Неокесарийский (ок. 213 — ок. 270—275) — первый епископ Неокесарийский, богослов, христианский святой, святитель.
 Григорий Эльвирский, Бетийский (ум. после 392) — латинский богослов, епископ города Эльвира в Испании, христианский святой.

 Григорий (Лебедев) (1878—1937) — епископ Шлиссельбургский, православный священномученик.
 Григорий (Орологас) (1864—1922) — епископ Константинопольской православной церкви, последний митрополит Кидониэйский, священномученик.
 Григорий (Перадзе) (1899—1942) — архимандрит Польской православной церкви, богослов, церковный учёный, православный священномученик.

 Григор Нарекаци (ок. 951 — 1003) — поэт, святой Армянской апостольской церкви и католический XI века.

См. также 
 Святой Георгий (значения)
 Орден Святого Григория
 Храм святого Григория
 Григорий Великия Армении
 Символ святого Григория Чудотворца